Gara de Nord steht für: 

 Bahnhof București Nord, Bahnhof in Bukarest
 Bahnhof Timișoara Nord, Bahnhof in Timișoara 
 Gara de Nord (Bukarest), Stadtviertel von Bukarest